Pleine-Selve je název dvou obcí ve Francii:

 Pleine-Selve (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Pleine-Selve (Gironde) – obec v departementu Gironde